Рагав

 Рагав (Библия) — библейский допотопный патриарх, потомок Сима, сын Фалека и отец Серуха.
 Рагав (провинция) — провинция, лежавшая при Рагах Мидийских, упомянутая в Ветхом Завете.